Лу́нное кино́:
 Лунное кино (альбом) 
 Лунное кино (песня)